

Patronyme 

 Charlie Ternisien (1984-), joueur français de rugby à XV ;
 Simon Ternisien (1987-), joueur français de rugby à XV ;
 Xavier Ternisien (1964-), journaliste français.